Les Dépossédés, roman de science-fiction américain d'Ursula K. Le Guin (1974)
 Les Dépossédés, roman documentaire suédois de Steve Sem-Sandberg (2009)